Леванідов Андрій Якович (1747—1802) — російський воєначальник, намісник Слобідської України, збирач української старовини і меценат.
 Леванідов Владислав Олександрович (* 1993) — український футболіст, воротар ПФК «Олександрія».
 Леванідов Петро Олександрович (1864—1937) — волосний старшина, депутат IV Державної думи Російської імперії, комісар Тимчасового уряду (1917).